

Égypte ancienne 
Pépi est le nom de Sa-Rê (aussi appelé nomen ou « nom de naissance ») porté par deux pharaons de  :
 Pépi , fils du pharaon Téti, le fondateur de la ,
 Pépi .
 Pépi est également le nom porté par un grand prêtre de Ptah sous le règne de Psousennès .

Hiéroglyphes

Patronyme 

 Ricardo Pepi (2003-), joueur de soccer américain.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité